Киркиджа́н (,  [Кяркиджахан]) — населённый пункт в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей Киркиджан, является районом города Степанакерт, согласно административно-территориальному делению Азербайджана является посёлком городского типа в черте города республиканского значения Ханкенди (официальное азербайджанское название Степанакерта).

История 

По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Киркиджан Ханазахского сельского округа Шушинского уезда Елизаветпольской губернии было 95 дымов и проживало 640 человек, из которых 376 были армянами, а 264 — азербайджанцами (указаны как «татары»), которые были шиитами по вероисповеданию. Население состояло полностью из крестьян. В Киркиджане до начала XX века располагалось имение княгини Уцмиевой, дочери последнего карабахского хана Мехтикули-хана, выставленное на публичный торг за долги после её смерти.

Согласно Кавказскому календарю на 1910 год, население села к 1908 году составляло 783 человека и было смешанным армяно-азербайджанским. Согласно Кавказскому календарю на 1912 год, население к 1910 году составило 571 человек; преобладали армяне.

Согласно американскому историку Ричарду Ованнисяну, в 1918 году, в ходе армяно-азербайджанской войны, курдо-азербайджанское ополчение под руководством Султан-бека Султанова подвергло армянское население Киркиджана резне.

В советское время Киркиджан входил в состав Нагорно-Карабахской автономной области и располагался в километре к югу от административного центра области — города Степанакерт. В 1938 году здесь во время пахотных работ был обнаружен курган с «киркиджанским кладом» бронзового века, в котором были найдены топоры-секиры с бронзовыми наконечниками. В 1961 году село Киркиджан ещё числилось как самостоятельный населённый пункт внутри Степанакертского горсовета, но в последующие годы вошло в черту города.

С начала Карабахского конфликта Киркиджан, имевший смешанное армяно-азербайджанское население, стал ареной острых межэтнических стычек. После исхода азербайджанцев из Степанакерта в сентябре 1988 года значительная их часть обосновалась в Киркиджане, а предместью был придан статус посёлка городского типа (это решение не было признано армянской стороной, продолжавшей считать Киркиджан районом Степанакерта). 5 мая 1989 года в ходе одной из таких стычек сюда для восстановления порядка были введены войска, которые произвели предупредительные выстрелы; было ранено трое местных жителей и четверо солдат (на апрель 1990 года в Киркиджане располагалось четыре военных поста МВД СССР). Перестрелки между армянами и азербайджанцами в Киркиджане были зафиксированы в июле 1989 года и в ноябре 1991 года. По данным азербайджанской стороны, на момент начала активных боевых действий в посёлке проживало 1796 человек.

27 декабря 1991 года армянские войска вступили в Киркиджан, а на следующий день установили над ним контроль. К тому времени большая часть населения уже покинула посёлок; при этом азербайджанская сторона сообщает о 34 убитых (в том числе трёх женщинах и двух несовершеннолетних). В ходе боевых действий в Киркиджане погиб журналист радиостанции «Маяк» Леонид Лазаревич. К 31 декабря азербайджанцам в ходе контрнаступления удалось вернуть контроль над посёлком, однако в конце января — начале февраля 1992 года Киркиджан был вновь отбит армянами и большей частью сожжён.

Киркиджан упоминается в двух песнях («А душа болит до слёз» и «В нас стреляют в упор») Заслуженного артиста Северной Осетии, певца Александра Коренюгина, бывшего солдата советской дивизии особого назначения, дислоцированной в 1989—1991 годах в Нагорном Карабахе.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Степанакерт